Перевя́зка:
 Перевязка (старинное) или Перевязь, в Русском женском костюме — девичий головной убор, состоявший из ленты, повязанной вокруг головы, с бантом, длинные концы которого спускались вдоль спины.
 Перевязка — вид млекопитающих из семейства куньих.
 Перевязка — способ укладки кирпича и других строительных материалов.
 Перевязка — медицинская процедура.